Challenge Cup 2010/11 steht für folgende Volleyballturniere:

 Challenge Cup 2010/11 (Männer)
 Challenge Cup 2010/11 (Frauen)